Misterton (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Misterton (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset